

Astronomia
5702 Morando – asteroide della fascia principale

Onomastica
Morando – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Bernardo Morando – architetto e ingegnere militare italiano, attivo in Polonia
Cesare Morando – poeta italiano
Clemente Morando – calciatore e allenatore di calcio italiano
Enrico Morando – politico italiano
Francesco Morando – calciatore italiano
Giuseppe Morando – architetto italiano
Giuseppe Morando – calciatore italiano
Lodovico Morando – pittore italiano
Paolo Morando – pittore italiano
Pietro Morando – pittore italiano
Pietro Morando – scultore italiano
Prospero Morando – calciatore italiano

Altro 
 Palazzo Morando – palazzo storico di Milano, in Via Sant'Andrea n. 6

Pagine correlate
Morandi
Morandini